«Бурладес» () — испанский футбольный клуб из Бурлады, в автономном сообществе Наварра.

История 
Клуб основан в 1964 году, домашние матчи проводит на стадионе «Рипагайна», вмещающем 4000 зрителей.

Существуют записи 20-ых годов прошлого столетия о существовании в Бурладе следующих футбольных клубов: «Атлетик Бурлада», «Аренас-де-Буралада» и «Ривер Арга». В 1950 году в муниципалитете появился футбольный клуб «Ла Юнион». Наконец, в 1964 году был основан «Бурладес».
После основания клуб выступал в региональной лиге, в 1980 заработав повышение в классе. Команда в своём первом сезоне в четвёртом по значимости футбольном дивизионе Испании заняла 17 место. Уже спустя четыре сезона клуб вылетает в региональную лигу, но возвращается  в Терсеру в 1986 году. Команда закрепилась в Терсере и выступала там до неудачного сезона 2007/08, в котором «Бурладес» занимает 20-ое место и вылетает в региональную лигу. Возвращение в Терсеру случилось спустя 3 года.

Сезоны по дивизионам 

 Терсера — 33 сезона
 Региональная лига (пятый и шестой дивизион) — 20 сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте футбола Наварры
 Твиттер клуба

Футбольные клубы Испании